Heckewelder ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Maria Heckewelder (1781–1868), US-amerikanische Lehrerin
 John Heckewelder (1743–1823), US-amerikanischer Missionar und Ethnologe